Жозе Эдуардо де Араужу (; ), более известный как Зе Эдуардо () — бразильский футболист, полузащитник норвежского клуба «Саннефьорд».

Биография 
Жозе Эдуардо де Араужу или просто Зе Эдуардо, родился 16 августа 1991 года в городе Андрадас, штата Минас-Жерайс. В апреле 2003 года, Жозе был взят в юношескую команду «Крузейро», а с 2007 года выступал уже за молодёжную команду этого клуба. В феврале 2008 года, в возрасте 16 лет, Зе Эдуардо попал в основной состав команды, во многом благодаря главному тренеру Адилсону Батисте. В составе «Крузейро», Зе Эдуардо провёл четыре матча в победном для клуба чемпионате штата Минас-Жерайс.

В апреле 2009 года руководство «Крузейро» начало вести переговоры о возможном продлении контракта с Зе Эдуардо.

В конце августа 2009 года права на Зе Эдуардо были приобретены группой инвесторов, сумма сделки по некоторым данным составила более 500 тысяч евро. В своё время «Крузейро» получил право получить 25 % денежной суммы в случае продажи футболиста.

1 сентября 2009 года Зе Эдуардо на правах аренды перешёл в амстердамский «Аякс», аренда была рассчитана на один сезон, до 30 июня 2010 года. Зе Эдуардо выступал только за молодёжный состав амстердамцев.

Достижения 
 Чемпион штата Минас-Жерайс: 2008
 Чемпион Южной Америки (до 20-ти лет): 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Football-lineups.com»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Виль»
Игроки ФК «Саннефьорд»